

Питцам — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Питцам — присілок, Увинський район, Удмуртія